Swinhoe ist der Familienname von:
 Robert Swinhoe (1836–1877), ein britischer Zoologe und Ornithologe
 Charles Swinhoe (1836–1923), ein Soldat und Gründungsmitglied der Bombay Natural History Society

Sonstiges:
 Swinhoe Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Swinhoefasan